Ulead Burn.Now – komercyjny program firmy Ulead Systems do wypalania i reedycji płyt CD i DVD, przeznaczony dla rynku domowego.

Zawiera narzędzia do tworzenia płyt z danymi, z mp3 oraz płyt audio, ponownego edytowania nagranych płyt, kopiowania z płyty na płytę (lub z folderu DVD-video) oraz kasowania lub formatowania płyt. Do tworzenia płyt z nagraniami mp3 konieczne jest dokupienie osobnego kodeka mp3. Program obsługuje formaty dźwiękowe mp3, wav i mpa, może też ripować nagrania z płyt CD-Audio.

Linki zewnętrzne 
 Strona programu w witrynie Ulead Systems

Programy do nagrywania dysków optycznych